Brion kan syfta på:
 Brion, Ain
 Brion, Indre
 Brion, Isère
 Brion, Lozère
 Brion, Maine-et-Loire
 Brion, Saône-et-Loire
 Brion, Vienne
 Brion, Yonne